Bagnara peut faire référence  :

Homonyme 
 Francesco Bagnara (1784-1866), peintre, architecte et scénographe italien
 Pietro da Bagnara, peintre italien du

Toponyme 
 Bagnara Calabra, commune italienne
 Bagnara di Romagna, commune italienne

Autre 
 Chapelle du Palazzo Ruffo di Bagnara, chapelle du centre historique de Naples
 Palazzo Ruffo di Bagnara, palais du centre historique de Naples